A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az biatlon fiú 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 15-én rendezték a Birkebeineren Biatlon Stadionban.

Eredmények

Források 
 

Biatlon a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon